In fisica, il termine densità viene usato per indicare generalmente la massa volumica. Altri significati:

Fisica 
la densità di carica
la densità di energia sonora
la densità di Planck
la densità degli stati
la densità dei portatori di carica
la densità elettronica
la densità lineare
la densità nucleare
l'operatore densità o matrice densità

Matematica 
 Densità – in geometria, caratteristica riferita ai politopi
 Densità – caratteristica degli insiemi
 Densità di Schnirelmann
 Densità tensoriale

Altro 
 Densità – in terminologia, rapporto fra il numero dei lemmi e il numero di termini in un testo
 Funzione di densità di probabilità – funzione statistica
 Densità – parametro usato nell'allenamento con i pesi
 Densità di popolazione – parametro della geografia